Ahren Spylo, (né le  à Waterloo, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canado-allemand de hockey sur glace. Son frère, Adam Spylo est aussi joueur de hockey sur glace.

Repêchage 
En 2002 il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Devils du New Jersey en , .

Distinctions personnelles 
 Vainqueur de la Coupe Spengler en 2007 avec le HC Davos
 Membre du Match des étoiles de la DEL en 2008
 Membre de l'équipe d'étoiles de la Coupe Spengler en 2009

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001|| Spitfires de Windsor|| LHO|| 46|| 6|| 4|| 10|| 56|| 7|| 3|| 1|| 4|| 16
|-
| 2001-2002|| Spitfires de Windsor|| LHO|| 52|| 19|| 11|| 30|| 100|| 9|| 4|| 1|| 5|| 23
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Spitfires de Windsor|| LHO|| 22|| 5|| 4|| 9|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Generals d'Oshawa|| LHO|| 20|| 15|| 7|| 22|| 25|| 13|| 5|| 2|| 7|| 10
|-
| 2003-2004|| River Rats d'Albany|| LAH|| 42|| 4|| 3|| 7|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| IceHawks de l'Adirondack|| UHL|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| River Rats d'Albany||  LAH|| 50|| 25|| 11|| 36|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| River Rats d'Albany||  LAH|| 45|| 14|| 11|| 25|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="3"| 2006-2007|| HC Davos||LNA|| 17|| 1|| 4|| 5|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|SC Langnau Tigers|| LNA || 3|| 2|| 1|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Rapperswil-Jona Lakers|| LNA || 4|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Hamburg Freezers|| DEL|| 13|| 5|| 1|| 6|| 8|| 7|| 2|| 2|| 4|| 18
|-
| 2007-2008|| Nürnberg Ice Tigers|| DEL || 56|| 41|| 23|| 64|| 56|| 5|| 2|| 2|| 4|| 20
|-
| 2008-2009|| Vitiaz Tchekhov|| KHL|| 28|| 12|| 7|| 19|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Everblades de la Floride|| ECHL|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Adler Mannheim|| DEL|| 34|| 14|| 17|| 31|| 50|| 2|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2010-2011|| HC Bienne ||LNA|| 49|| 19|| 19|| 38|| 40|| 6|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
| 2011-2012|| HC Bienne ||LNA|| 45|| 15|| 15|| 30|| 43|| 5|| 4|| 0|| 4||18
|-
| 2012-2013|| HC Bienne ||LNA|| 9|| 4|| 2|| 6|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HC Bienne||LNA|| 47 || 16 || 22 || 38 || 30 || 7 || 3 || 2 || 5 || 27
|-
| 2014-2015|| HC Bienne||LNA|| 45 || 20 || 11 || 31 || 58 || 7|| 1 || 1 || 2 ||6
|-
| 2015-2016|| HC Bienne||LNA|| 35 || 10 || 12 || 22 || 8 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
|2016-2017|| HC Davos ||LNA|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|colspan="13"|
|-
| 2019-2020|| ESC Kempten  || Allemagne D5 ||

Statistiques internationales 

|2013 ||align="left"|  ||align="left"| Coupe Spengler || 3 || 0 || 4 || 4 ||0|| demi-finale

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en décembre 1983
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur allemand de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des IceHawks de l'Adirondack
Joueur du HC Davos
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du HK Vitiaz
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du HC Bienne
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Waterloo (Ontario)